Bruno Camolese – calciatore italiano
 Giancarlo Camolese – allenatore di calcio, commentatore televisivo ed ex calciatore italiano